Приз:
 Приз — сувенир или ценная награда за победу в конкурсе или состязании.
 Приз — добыча, захваченная в морской войне и переходящая, согласно международному праву, в собственность захватившего.
 «Приз» — автономный подводный поисково-спасательный аппарат проекта 1855. Состоят на вооружении поисковых и аварийно-спасательных служб ВМФ России.

Фамилия 
 Приз, Виктор Владимирович (1941—2009) — актёр, народный артист России (1998).
 Приз, Владимир Алексеевич (род. 1967) — Герой Украины.

См. также